Ipomoea hirsuta är namn inom familjen vindeväxter.

Namnet har publicerats ett flertal gånger står som synonym till flera olika arter.

Ipomoea hirsuta R.Br., 1810 = Merremia quinata
Ipomoea hirsuta 'Mini Sky Blue' = ett trädgårdsnamn för Ipomoea hederacea 'Mini Sky Blue'